НХЛ у сезоні 1991/1992 — 75-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 3 жовтня 1991. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 1 червня 1992 між Піттсбург Пінгвінс та Чикаго Блекгокс перемогою «пінгвінів» 6:5 в матчі та 4:0 в серії. Це друга перемога в Кубку Стенлі «Пінгвінс».

Драфт НХЛ 

29-й драфт НХЛ. У 12-и раундах було обрано 264 хокеїстів. Першим номером драфту став Ерік Ліндрос, якого обрав клуб «Квебек Нордікс».

Передмова 
Цього ювілейного сезону НХЛ на формі всіх клубів був присутній логотип (ліворуч). У лізі дебютував новий клуб «Сан-Хосе Шаркс». 

Цей сезон став останнім на посаді президента ліги для Джона Зіглера, який займав цю посаду з 1977 року, його наступником став Гері Беттмен.

Шість оригінальних клубів НХЛ весь сезон виступали в оригінальних формах:
 Бостон Брюїнс — 1933.
 Чикаго Блекгокс — 1940.
 Детройт Ред-Вінгс — 1928.
 Монреаль Канадієнс — 1926.
 Нью-Йорк Рейнджерс — 1940.
 Торонто Мейпл-Ліфс — 1940.

Це рішення буде мати вплив на майбутнє застосування форми в наступних сезонах. Національна футбольна ліга та Національна баскетбольна асоціація наслідували цей приклад у своїх ювілейних сезонах 75-го в футбольному та 50-му в баскетбольному.

Огляд 
Захисник Нью-Йорк Рейнджерс Браєн Літч став п'ятим захисником в історії НХЛ, що набрав 100 очок за сезон. Він набрав 102 очка та здобув Пам'ятний трофей Джеймса Норріса. «Нью-Йорк Рейнджерс» здобув Кубок Президента набравши 105 очок.

Вперше НХЛ завершив сезон у червні. Це сталось через десятиденний страйк у квітні. Тому плей-оф стартував замість 1 квітня, 12 квітня.

Вперше в своїй кар'єрі НХЛ, Вейн Грецкі фінішував лише третім серед бомбардирів.

Підсумкові турнірні таблиці

Конференція Принца Уельського

Конференція Кларенса Кемпбела

Матч усіх зірок НХЛ 
43-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 18 січня 1992 року на «Спектакор» (Філадельфія): Уельс — Кемпбел 6:10 (1:2, 2:6, 3:2).

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; Н = нічиї; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Посилання 
 Сезон 1991/1992 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезон НХЛ 1991—1992
1991 у канадському спорті
1992 у канадському спорті